Националният отбор по баскетбол на Испания представлява Испания в международни мъжки баскетболни срещи. Към септември 2011, те са европейски шампиони и са втори в световната ранглиста на ФИБА.

Състав 
Отборът на Испания взел участие на Летните олимпийски игри 2012.

Испания